E420 – strada europea
 E420 – locomotiva elettrica delle Ferrovie dello Stato Italiane
E420 – Sorbitolo (additivo alimentare)